Sadownikow ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Sergejewitsch Sadownikow (* 1996), russischer Schwimmer 
 Dmitri Nikolajewitsch Sadownikow (1847–1883), russischer Dichter und Ethnograph
 Sergei Konstantinowitsch Sadownikow (* 1982), weißrussischer Biathlet